Население самопровозглашённой Луганской Народной Республики  — совокупность людей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Луганской области.

Переписи населения 
С 1 по 14 октября 2019 года на территории, подконтрольной ЛНР, прошла первая в истории ЛНР перепись населения.

Первая перепись населения на территории, контролируемой позднее ЛНР,  прошла в 1897 году в рамках Российской империи. Последняя советская перепись населения имела место на территории будущей республики в 1989 году. В рамках Украины перепись населения прошла в 2001 году.

Население 
По данным Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики, по состоянию на 1 января 2017 года на подконтрольной ЛНР территории проживает 1 480 804 постоянных жителей. При этом данные о количестве наличного населения региона основаны на цифрах, которые предоставили городские и районные советы в 2014 году. В последующее время учёт постоянного населения осложнён. Также в расчётах использована лишь информация о рождении и смерти граждан, без учёта миграционного фактора, так как администрация региона не располагает точными цифрами о количестве людей покинувших ЛНР. Реальное населения региона значительно меньше оценочного.

Данные до апреля 2017 года могут расходиться, т.к скорректированные данные были опубликованы лишь в апреле 2017 года).

Плотность населения 

ЛНР контролирует территорию южных районов Луганской области, которые имеют повышенную плотность населения.

Национальный состав 
Национальный состав городов и районов, подконтрольных ЛНР, по данными Всеукраинской переписи населения 2001 года:

Языки 
Родной язык городов и районов, подконтрольных ЛНР, по данным всеукраинской переписи населения 2001 года:

Динамика численности 
Численность постоянного населения ЛНР (скорректированные данные от 11 апреля 2017)

Население ЛНР имеет тенденцию к уменьшению, что связано с превышением числа умерших над числом родившихся и активной эмиграцией. Лишь за август-сентябрь 2015 года население по официальным данным приросло на 6571 жителя, и в дальнейшем наблюдается лишь одна тенденция — к уменьшению численности населения.

В первом квартале 2016 года в ЛНР родилось 1667 детей, что на 351 ребенка больше аналогичного периода 2015 года.

Примечания 

Луганская Народная Республика
Население по непризнанным и частично признанным государствам